Lewis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl E. Lewis
 Digby S.C. Lewis
 Fiona Lewis
 Frank Harlan Lewis
 George Lewis
 Gwendoline Joyce Lewis
 Gwilym Peter Lewis
 Jon Lewis
 Julian J. Lewis
 Leslie Lewis
 Maureen H. Lewis
 Walter Hepworth Lewis